PSU () практической шкалы солёности ().
 PSU — Университет штата Пенсильвания.